Постма — фамилия. Известные носители:
 Постма, Идс (род. 1973) — нидерландский конькобежец, олимпийский чемпион 1998 года на 1000 м.
 Постма, Питер-Ян (род. 1982) — голландский яхтсмен, призёр чемпионата Европы и Нидерландов по парусному спорту.
 Постма, Франс (1932—2010) — нидерландский футболист, выступал на позиции полузащитника за амстердамские команды «Аякс» и РАП.

Составные фамилии 
 Фризингер-Постма, Анни (род. 1977) — немецкая конькобежка.